

Hydronyme 
Baztan est un hydronyme basque qui s'applique :
 
 le Bastan, affluent de la Nive à Bidarray.

Toponyme 
Dans les Pyrénées centrales, en Lavedan (Hautes-Pyrénées) :
 bassin du Bastan au-dessus de Barèges ;
 Pic de Bastan, () , au-dessus d'Aulon en vallée d'Aure ;
 Pic de Bastan d'Aulon, () , à 500 mètres à l'est du précédent, au-dessus d'Aulon en vallée d'Aure ;
 Lac de Bastan supérieur, lac de Bastan du Milieu, lac de Bastan inférieur
 Col de Bastan () ; 

Variantes:
 sapinière, lacs et cols;
 Col de Bastanet () ; 
 Lac de Bastanet inférieur et  Lac de Bastanet supérieur ;
 lac et pic de Bastampe, () , au sud de l'Ardiden sur la rive gauche du gave de Gavarnie.

Transports 
 Turbomeca Bastan, turbopropulseur français.
 
Homonymie de toponyme